Le nom Nguyen, issu du vietnamien Nguyễn, qui s'écrit 阮 en caractères anciens, est un nom de famille vietnamien très courant porté par environ 40 % de la population au Viêt Nam.

Origines

Étymologie 
Nguyễn est, en caractères anciens, écrit 阮, caractère désignant en langage classique un instrument de musique à corde se rapprochant du luth que les Chinois appellent Ruan. Ce même caractère désigne tous les Nguyen et se prononce différemment selon les dialectes. En français, il s'écrit généralement Nguyen sans accent circonflexe et sans tilde, parfois Nguyên. Les francophones prononcent souvent /ɛn.ɡɥi.jɛn/.
 En mandarin (la langue dominante de la Chine), 阮 donne le nom Ruǎn /ʐwan˧˩˦/.
 En cantonais (une langue chinoise parlée au Sud, dans les provinces du Guangdong, de Hong Kong et de Macao notamment), 阮 donne Yuen /jyːn˨˥/.
 En shanghaïen (une langue chinoise parlée au Delta du Yangzi Jiang), 阮 donne Gnieuh /ɲɥø¹³/.
 En vietnamien, 阮 s'écrit depuis l'adoption de l'alphabet latin : Nguyễn /ŋwiən˧ˀ˥/.

Histoire et généalogie 

De nombreux événements historiques ont contribué à la prédominance de ce nom :
 Certains Vietnamiens prétendent descendre d'un homme nommé Thiên-Long, qui fut gouverneur de Jiaozhi au Nord du Viêt Nam actuel qui était alors une province chinoise durant la Dynastie Chen de Chine (557-589). Son nom chinois est Ruǎn Cho.
 En 1232, après la chute de la Dynastie Lý, Trần Thủ Độ, fondateur de la nouvelle dynastie impériale, força les descendants des Lý à changer leur nom en Nguyễn.
 Après le renversement de la Dynastie Trần en 1400 par Hồ Quý Ly puis la restauration des Trần au pouvoir en 1407, les descendants de Hồ Quý Ly changèrent leur nom en Nguyễn par peur des représailles.
 En 1592, après la chute de la Dynastie Mạc, une partie des Mạc changèrent aussi leur nom en Nguyễn.
 Puis, quand la Dynastie Nguyễn prit le pouvoir en 1802, les descendants des seigneurs Trịnh, rivaux des Nguyễn, modifièrent également leur nom en Nguyễn en signe de soumission, alors que d'autres quittèrent le Viêt Nam pour la Chine.

Diffusion

Au Viêt Nam 
Selon certaines estimations, il est porté par environ 40 % de la population au Viêt Nam.

Cette large diffusion témoigne avant tout de la puissance des Nguyễn, dernière dynastie impériale du Viêt Nam (1802-1945), les familles régnantes ayant coutume de donner leur nom à tous ceux qui étaient à leur service. D'autre part, nombreux furent les Vietnamiens, et parmi eux les multiples descendants de familles royales déchues, qui changèrent leur nom en Nguyễn pour honorer la dynastie régnante ou pour éviter les persécutions.

Dans le monde 
De nombreuses familles portant ce nom se retrouvent aujourd'hui un peu partout dans le monde.

 En Australie : Nguyen est le  de famille le plus commun et, dans l'annuaire téléphonique de Melbourne, il est le  le plus répandu derrière Smith.
 En Chine : les Nguyen, appelés Yuen prononciation cantonaise du caractère originel 阮 désignant le nom viêtnamien Nguyễn se trouvent pour la plupart dans la province de Guangdong.
 À Montréal : Nguyen est le  de famille le plus courant, immédiatement après Tremblay.
 Au Québec : le nom Nguyen glisse au , tout en demeurant le premier nom n'étant pas à « consonance française ».
 En France : C'est le  le plus commun.
 Aux États-Unis : c'est le  le plus répandu selon une estimation de 1990 devant Douglas (257) ou Gilbert (237). Il est  selon le Social Security Index.

Nguyễn célèbres (parmi les Vietnamiens) 

 Dynastie Nguyễn, dirigeants du Viêt Nam de 1802 à 1945 ;
 Amanda N. Nguyen, femme d'affaires ;
 Nguyễn Anh Khôi (2002-), joueur d'échecs vietnamien ;
 Ben Nguyen (1988-), pratiquant américain de MMA ;
 Nguyên Binh Khiêm (1492-1587), poète considéré comme un saint par la religion Cao Dai ;
 Nguyễn Cao Kỳ (1930-), Premier ministre du Viêt Nam du Sud.
 Christine Nguyen (1980-), actrice américaine ;
 Nguyễn Dân Phú (1911-1999), Grand Maître de Việt Võ Đạo, fondateur de l'école Thanh Long ;
 Nguyễn Đặng Minh Mẫn (1958-), militante vietnamienne des droits de l'homme ;
 Nguyễn Du (1766-1820), poète vietnamien auteur du Kim Van Kieu ;
 Dustin Nguyen (1962-), acteur, scénariste et producteur Vietnamien ;
 Dustin Nguyen (1976-), dessinateur de comics américain ;
 Émilie Tran Nguyen (1985-), journaliste française ;
 Georges Nguyen Van Loc (1933-2008), ancien commissaire divisionnaire ;
 Lê Nguyên Hoang (1987-), mathématicien et vidéaste français ;
 Nguyễn Huệ, fondateur de la Dynastie Tây Sơn ;
 Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996), avocat et homme politique ;
 Nguyễn Minh Triết (1942-), président du Viêt Nam ;
 Nguyễn Ngọc Loan (1930-1998), chef de la police sud-vietnamienne ;
 Pierre Nguyên Van Nhon (1938-), Archevêque d'Hanoï, cardinal ;
 Scotty Nguyen (1962-), joueur de poker viêtnamo-américain ;
 Nguyễn Sinh Cung dit Hồ Chí Minh (1890-1969), homme politique et révolutionnaire vietnamien ;
 Nguyễn Tấn Dũng (1949-), premier ministre du Viêt Nam ;
 Nguyễn Thị Kim Ngân (1954-), présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam ;
 Nguyễn Thị Mai Hưng (1994-), joueuse d'échecs vietnamienne ;
 Nguyen Thien Dao (1940-), compositeur français ;
 Tila Tequila née Nguyễn Thien Thanh Thi (1981-), chanteuse, mannequin et vedette de téléréalité américaine ;
 Nguyễn Tien Minh (1983-), joueur de badminton ;
 Nguyễn Tiến Trung (1983-), cyberdissident ;
 Nguyễn Trãi (1380-1442), poète, héros national et culturel du Viêt Nam ;
 Nguyễn Tuấn Anh (1995-), footballeur vietnamien ;
 Nguyễn Văn Cao (1923-1995), compositeur de l'hymne du Viêt Nam, Tien Quan Ca ;
 Nguyen Van Hinh (1913-2005), chef d'état major de l'Armée nationale vietnamienne ;
 Nguyễn Văn Linh (1915-1998), combattant durant la guerre du Viêt Nam puis secrétaire général du parti communiste du Vietnam ;
 Nguyen Van Nghi (1909-1999), médecin acupuncteur et auteur ;
  (1981-), athlète vietnamien paralympique ;
 Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001), président du Vietnam du Sud ;
 Viet Thanh Nguyen (1971-), écrivain américain, auteur de roman policier.

Notes

Liens externes 
 Origine des noms Ruan, Yuen, Nguyen

Famille 
 Dynastie Nguyễn

Patronyme vietnamien